Bätzing ist der Familienname von:

 Georg Bätzing (* 1961), römisch-katholischer Bischof von Limburg
 Sabine Bätzing-Lichtenthäler (* 1975), deutsche Politikerin (SPD)
 Werner Bätzing (* 1949), Professor (emeritiert) für Kulturgeographie an der Universität Erlangen-Nürnberg

Siehe auch:
 Betzing